«Контора» () — американский кинофильм 1986 года режиссёра Кена Финкльмана. Другое название фильма — «Глава кабинета».

Сюжет 
Фильм-сатира на гигантские корпорации. В крупную компанию устраивается Джек, сын сенатора и недавний выпускник престижного колледжа. Два его наставника, президент корпорации Скотт Дантли и главный вице-президент Боб Никсон, учат его подлости и шантажу, которые могут помочь ему продвинуться по карьерной лестнице. Вместе с ним борются за место под солнцем работник отдела кадров Макс и супервайзер Джейн. Чем выше поднимается Джек, тем большее отвращение он чувствует. Вскоре он начинает понимать, что своей блестящей карьерой он обязан своему отцу, связи которого могут помочь делам корпорации.

В ролях 
 Джадж Рейнхолд — Джек Иссел
 Лори-Нэн Энглер — Рэйчел Хелмс
 Эдди Альберт — Пит Хелмс
 Мерритт Батрик — Джон Хадсон
 Рон Фрейзер — Боб Никсон
 Ричард Мазур — Макс Лэндсбергер
 Рик Моранис — Говард Гросс
 Дон Новелло — Сэл
 Майкл О’Донохью — Скотт Дэнтли
 Уоллес Шон — Майк Хувер
 Брюс Вагнер — Эл Кеннеди
 Джейн Сеймур — Джейн Колдуэлл
 Дэнни Де Вито — Фрэнк Стедман

Ссылки 
 
 «Контора» на сайте ВидеоГид

Кинокомедии США
Кинокомедии 1986 года
Фильмы о коммерческих организациях
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1986 года